White Metal bezeichnet:

 Christlicher Metal, ein Musikgenre
 Weißmetall, eine Metalllegierung